Фальконара () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Фальконара-Альбанесе — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Фальконара-Мариттима — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.